— песня из альбома Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols 1977 года британской панк-рок-группы Sex Pistols.
 Bodies — первый сингл американской ню-метал-группы Drowning Pool из их дебютного альбома Sinner, выпущенный в 2001 году.
  — сингл 2007 года австралийской инди-рок-группы .
  — песня Робби Уильямса из альбома 2009 года Reality Killed the Video Star.
  — дебютный мини-альбом 2014 года австралийской певицы Селии Пейви.

См. также 
 Body (значения)
 Bodies without Organs — электропоп-группа из Швеции, созданная в 2004 году.
 Боди
 Тело
 Тела